Los dugésidos (Dugesiidae) son una familia de platelmintos tricladidos de agua dulce distribuidos por todo el mundo (excepto Antártida). De acuerdo con los análisis moleculares, Dugesiidae es el grupo hermano de las planarias terrestres.

El género tipo es Dugesia Girard, 1850.

Filogenia
El superarbol filogenético incluye todos los grupos de los grandes tricladidos por Sluys et al., 2009:

El árbol filogenético incluye cinco géneros dugesiidae por Álvarez-Presas et al., 2008:

Referencias

Enlaces externos 

 
Familias de platelmintos